Washington - sigla do estado norte-americano (código ISO 3166-2:US)
 (Western Australia) Austrália Ocidental (código ISO 3166-2:AU)

Desambiguações de siglas